Reise steht für:
 die Fortbewegung zu einem Ziel, siehe Reise
 mehrere Werke in der Literatur und im Film, siehe Die Reise
 ein Salzmaß, siehe Reise (Einheit)
 Zeitspanne des Betriebs eines dauerhaft brennenden Drehrohrofens (Industrieofens) bis zur nächsten Erneuerung der Auskleidung

Reise ist der Familienname folgender Personen:
 Heinz Reise (1913–1982), deutscher Verleger und Heraldiker

Siehe auch: